Яна-Кучь () — упразднённый в 2005 году посёлок Килькабызовского сельсовета Бакалинского района Республики Башкортостан Российской Федерации. Ныне — урочище «в правобережье р. Буг» (Реестр АГКГН) Республики Башкортостан на территории Старокуручевского сельсовета.

География 
Находился у реки Буга (Буг) (бассейн р. Сюнь).

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):

 районного центра (Бакалы): 14 км,
 центра сельсовета (Старокуручево): 6 км,
 ближайшей ж/д. станции (Туймазы): 89 км.

История 
Основан в 1930-е гг.

До образования Килькабызовского сельсовета входил в состав Старокуручевского сельсовета.

Упразднен в 2005 году согласно Закону Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров».

Население 
В 1939 насчитывалось 93 человек, в 1959 — 62. На 1 января 1969 года проживали 81 человек; преимущественно татары. По переписи 1989 года — 6 человек.

Население на 1 января 2002 года не зафиксировано

Инфраструктура 
Посёлок входил в состав Бакалинского совхоза.

Примечания

Ссылки 
 
 № 0659123 в Реестре зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 15.03.2013 Республика Башкортостан
 

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Бакалинского района